Andrée Putman – designer francese
 Curly Putman – compositore statunitense
 Don Putman – cestista statunitense
 Joris Putman – attore olandese